Hodos (gospelgroep)
Hodoš, Hodos of Őrihodos, gemeente in Slovenië